Суперкубок Франції з футболу 2011 — 35-й розіграш турніру. Матч відбувся 27 липня 2011 року між чемпіоном та володарем кубка Франції клубом Лілль та віце-чемпіоном Марселем.

Матч

Деталі

Посилання 
 Матч на soccerway

2011
Франція
2011 у французькому спорті